Tattay István (1622–1676) jezsuita szerzetes, tanár, rektor
 Tattay István (1863–1939) tábornok, honvéd százados